Jorge Suárez puede referirse a los siguientes hombres:

 Jorge A. Suárez, lingüista argentino.
 Jorge Juan Suárez Fernández (n. 1975), exalcalde de la ciudad y municipio de Ferrol, en la provincia de La Coruña (España).
 Jorge Suárez Díaz (1920-2009), ingeniero, catedrático e investigador mexicano.
 Jorge Suárez Landaverde (1945-1997), jugador y entrenador salvadoreño de futbol.
 Jorge Suárez (n. 1963), actor argentino.
 Jorge Suárez, escritor boliviano.
 Jorge Suárez Lorenzo, militar cubano.